Stahr är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Stahr
 Jimmy Stahr

Efternamn